Il toponimo Talisay può riferirsi a diverse località delle Filippine:
Talisay, città componente della Provincia di Cebu
Talisay, città componente della Provincia di Negros Occidental
Talisay, municipalità della Provincia di Batangas
Talisay, municipalità della Provincia di Camarines Norte